La 33.ª edición del Tour de Romandía se disputó del 8 de mayo al 13 de mayo de 1979 con un recorrido de 853,9 km dividido en un prólogo inicial y 6 etapas, con inicio en Neuchâtel, y final en Ginebra.

El vencedor fue el italiano Giuseppe Saronni, cubriendo la prueba a una velocidad media de 39,1 km/h.

Etapas

Clasificaciones 

Así quedaron los diez primeros de la clasificación general de la segunda edición del Tour de Romandía

Referencias

Enlaces externos 
 Tour de Romandía en Procyclingstats

1979
Suiza en 1979
Ciclismo en 1979